Санго:
 Санго — государственный язык Центральноафриканской Республики.
 Санго — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Нара.
 Санго — персонаж аниме и манги InuYasha.
 Санго — вид белых кораллов, произрастающих, например, на Окинаве.